Шакеев — чувашская, казахская, башкирская, кыргызская, татарская, марийская и русская фамилия.

Известные носители:
 Шакеев, Александр Венедиктович (1812—1870) — российский педагог-историк.
 Шакеев, Евгений Александрович (1839—1899) — российский юрист и публицист.
 Шакеев, Еркеш Кокенович (род. 1962) — казахстанский композитор, автор-исполнитель.
 Шакеев, Кокен (1924—2000) — советский и казахстанский поэт.
 Шакеев, Сафар Еркешевич (1991—2016) — казахстанский кинематографист, режиссёр, сценарист, продюсер и актёр.